Bachhaus ist

ein Ortsname:
 Bachhaus (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Bachhaus (Gotteszell), Ortsteil der Gemeinde Gotteszell, Landkreis Regen, Bayern

der Name von Gebäuden, die mit dem Leben des Komponisten Johann Sebastian Bach in Verbindung stehen:
 Bachhaus Arnstadt
 Bachhaus Eisenach
 Bachhaus Köthen
 Bachhaus Leipzig
 Bachhaus Weimar
Siehe auch:
 Bachhäusl
 Bachhausen
 Bachhäuser
 Emil Bach House
 Wilhelm-Friedemann-Bach-Haus